Сменки — название нескольких населённых пунктов:
 Сменки — деревня в Вязниковском районе Владимирской области.
 Смёнки — деревня в Талдомском районе Московской области.

См. также 
 Большие Сменки — посёлок в Сонковском районе Тверской области.
 Малые Сменки — посёлок в Сонковском районе Тверской области.